Příjmení Ugarte nosí více významných osobností:

 Alois Ugarte – rozcestník 
 Josef Ugarte (1804–1862) – moravský šlechtic z rodu Ugartů, velkostatkář a politik
 Terezie Eleonora z Ugarte (1639–1705) – hraběnka z rodu Ugartů

Související články 
 Ugartové